SLC12A7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 083 амінокислот, а молекулярна маса — 119 106.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, транспорт калію, симпортний транспорт, альтернативний сплайсинг, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з калію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки